Thurnheer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Thurnheer (* 1949), Schweizer Sportreporter und TV-Showmaster
 Ernst Thurnheer (1933–2003), Schweizer Diplomat
 Thomas Thurnheer (* 1983), Schweizer Radiomoderator

Siehe auch:
 Thurnher
 Thurnherr
 Thurner